

Toponyme 
 Flogny-la-Chapelle, une commune de l'Yonne

Patronyme 
 Victor Flogny (1825 - 1879), général de cavalerie de l'armée française et peintre.